

Toponymes 

 Entraygues-sur-Truyère est une commune française, située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées.

 Saint-Martial-Entraygues est une commune française, située dans le département de la Corrèze et la région Nouvelle-Aquitaine.

 Le canton d'Entraygues-sur-Truyère est une division administrative française située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées.

Autres 

 Le château d'Entraygues (s'écrivait aussi Antraygues ou Antagues) est un château médiéval située à Entraygues-sur-Truyère dans l'Aveyron, à la confluence du Lot et de la Truyère.

 Le château d'Entraygues, à Boisset dans le Cantal, à la confluence de La Rance et du ruisseau de Moulogre. 

 L'appellation d'origine Entraygues-et-du-fel (AOVDQS), qui est labellisée VDQS, est produite dans le département de l'Aveyron, situé dans la région Midi-Pyrénées.

Notes et références